Zachodniopendżabska Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku zachodniopendżabskim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku zachodniopendżabski

Edycje językowe Wikipedii